GDF:

 Gaz de France — французская газовая компания.
 Geographic Data Files — формат обмена географическими данными.
 General Data Format --- общий формат данных для хранения биомедицинских сигналов
 GDF Suez — крупная французская энергетическая и газовая компания.
 Профессиональные теннисные турниры, проводимые WTA:
 GDF SUEZ Grand Prix 2009
 GDF SUEZ Grand Prix 2010